Varga steht für:
 Varga (Familienname), Familienname, siehe dort auch Namensträger
 Varga (Ungarn), ungarische Gemeinde

Siehe auch:
 Vargas